Fakse (gemeente), gemeente in Denemarken
 Fakse (plaats), plaats in die gemeente
 Faxe (parochie), parochie in die gemeente
 Faxe Bryggeri, Deens bierbrouwer
 John Jensen (°1965), Deens voetballer, roepnaam "Faxe"